Виктор Викторович Манаков () — советский и российский велогонщик, Заслуженный мастер спорта (1980). Олимпийский чемпион на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве и четырёхкратный призёр чемпионата мира треке, обладатель Кубка Содружества.

Преподаватель кафедры велоспорта СПб ГАФК имени П. Ф. Лесгафта. Заслуженный тренер России (1996).

Сын Виктор Манаков младший тоже стал довольно известным велогонщиком, является чемпионом Европы на треке.

Скончался 12 мая 2019 года в Инфекционной клинической больнице № 1 Москвы. Будет похоронен на родине в Ленинградской области.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 Манаков Виктор Викторович

Чемпионы мира по трековым велогонкам
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Велогонщики СССР
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Преподаватели Университета имени Лесгафта